Viereck se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Lorenz Viereck
 L.A. Viereck